

События 

 Договор между Хардекнудом, королём Дании и Англии, и Магнусом I Благородным, королём Норвегии, о взаимном наследовании королевств в случае бездетности одного из монархов.
 Около 1038 — Новый мятеж в Северной Италии против императора Конрада II.
 Вторжение в Польшу чешского князя Бржетислава I, который захватил Гнезно, вывез мощи Святого Войцеха-Адальберта и вновь присоединил Силезию к владениям чешской короны. Завоевание чехами Польши (кроме Мазовии).
 1038—1058 — Князь Польши Казимир I Восстановитель (1016—1058), сын Мешко II. Женат на Марии-Доброгневе, дочери князя Владимира Святославича и василиссы Анны. Союз с Ярославом Мудрым. Изгнание чехов из Силезии.
 Поход Ярослава Мудрого на Литву.
 Пётр Орсеоло стал королём Венгрии.
 С этого года Империя Сельджукидов подчиняет себе Переднюю Азию, включая Закавказье и Турцию.
 1038—1063 — Султан сельджуков Тогрул.
 Аль-Бируни написал «Книгу сводок для познания драгоценностей», в которой определён удельный вес многих минералов и даны подробные сведения о более чем пятидесяти минералах, рудах, металлах, сплавах и др..
 1038—1227 — тангутское государство Си Ся.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1038 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1038 году
 4 мая — Святой Годегард, епископ гильдесгеймский (род. 960).
 Альхазен, арабский математик, первым написавший трактат по оптике.
 Иштван I Святой, первый король Венгерского королевства (с 1000), основатель венгерского государства.
 ас-Саалиби, арабский географ и филолог.

См. также

Примечания